Калиманци може да се отнася за:

 Калиманци, село в област Благоевград, България;
 Калиманци, село в област Варна, България;
 Калиманци, село в община Виница, Република Македония.